Luc Chardine, né le , est un joueur de kayak-polo international français.

Sélections 

 Sélections en équipe de France espoir
 Championnats d'Europe 2005 : Médaille d'argent

Références

Voir aussi 

 Équipe de France de kayak-polo masculin

Joueur français de kayak-polo
Naissance en décembre 1985